

Cinema 
 Fontamara – film del 1980 diretto da Carlo Lizzani

Letteratura 
 Fontamara – romanzo di Ignazio Silone

Televisione 
 Carmen Tabacchi Fontamara – personaggio della serie televisiva Il peccato e la vergogna
 Francesco Fontamara – personaggio della serie televisiva Il peccato e la vergogna
 Giancarlo Fontamara – personaggio della serie televisiva Il peccato e la vergogna